И́горь Никола́евич Я́ковлев (; 20 ноября 1929, Рига — 10 мая 2013, там же) — советский и латвийский деятель кинематографа, звукорежиссёр, звукооператор, композитор и музыкант.

Биография 
Родился 20 ноября 1929 года в Риге, в музыкальной семье. Отец — Николай Яковлев, был исполнителем русских народных песен и романсов, тенор. Мать — Валентина Яковлева (Мальцева), в молодости обучалась игре на фортепиано.

После окончания Рижской 22-й средней школы, поступил в Латвийский университет на механический факультет, где проучился три семестра. С 1946 по 1950 учился в Рижской музыкальной школе им. Я. Медыня по классу саксофона, по окончании школы стал практически первым в республике дипломированным профессиональным исполнителем на этом инструменте. Изучал теорию музыки в Латвийской государственной консерватории им. Я. Витола (1950—1955).

С июля 1955 по сентябрь 1962 года работал звукорежиссёром на Латвийском телевидении. Преподавал музыкальную литературу в музыкальной школе им. Я. Медыня (1953—1955), теорию музыки в музыкальной школе им. Э. Дарзиня (1955—1957) и Латвийской консерватории (1961—1962).

С 1962 по 1995 год звукорежиссёр и звукооператор на Рижской киностудии. Работал более чем в сорока игровых, документальных и анимационных лентах. Параллельно с работой на киностудии организовал во Дворце культуры и техники завода «ВЭФ» детско-юношеский ансамбль «Rondino» и был его руководителем с 1976 по 1988 год. В 1995 году перешёл на работу в Профессиональную школу работников пищевой промышленности, руководителем вокального ансамбля и концертмейстером танцевального коллектива, где проработал до 2006 года.

В 1960-х — начале 70-х годов писал песни для латвийских эстрадных коллективов и исполнителей. Его песня «Юрмалa» на слова Владлена Дозорцева была в репертуаре Маргариты Вилцане, по нескольку песен исполняли Нора Бумбиере и Паул Буткевич.

Награды 
 Четырежды лауреат премии «Большой Кристап», главной национальной кинонаграды. (, , , )

Фильмография 

  — Домик в дюнах
  — «Тобаго» меняет курс
  — Эдгар и Кристина
  — Времена землемеров
  — Лучи в стекле
  — Республика Вороньей улицы
  — Танец мотылька
  — Слуги дьявола на чёртовой мельнице
  — Шах королеве бриллиантов
  — Подарок одинокой женщине
  — Свет в конце тоннеля
  — Лето мотоциклистов
  — В клешнях чёрного рака
  — Стрелы Робин Гуда
  — Смерть под парусом
  — Мальчуган
  — За стеклянной дверью
  — Театр
  — Ранняя ржавчина
  — Три для на размышления
  — Долгая дорога в дюнах
  — Таран
  — Забытые вещи
  — Каменистый путь
  — Нужна солистка
  — Когда сдают тормоза
  — Фронт в отчем доме
  — Мой друг Сократик
  — Объезд
  — Виктория
  — Песнь, наводящая ужас
  — Дитя человеческое

Ссылки 
 Биография и фото Игоря Николаевича Яковлева на сайте Латвийских творческих союзов